Зава́дский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Завадский, Александр (1899—1964) — председатель Государственного совета ПНР (1952—1964).
 Завадский, Александр (1798—1868) — польский природовед и ботаник, педагог.
 Завадский, Александр Викторович (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Завадский, Александр Владимирович (1873—1915) — правовед, приват-доцент Казанского университета.
 Завадский, Василий Платонович (1891—1972) — советский промышленный деятель, Герой Труда.
 Завадский, Вениамин Валерианович (1884—1944) — русский писатель.
 
 
 Завадский, Влодзимеж (род. 1967) — польский борец греко-римского стиля.
 Завадский, Габор (1974—2006) — венгерский футболист.
 Завадский, Герхард (1901—1944) — российский немецкий писатель.
 
 
 Завадский, Казимир (1642—1692) — польский политик, историк, писатель.
 Завадский, Кирилл Михайлович (1910—1977) — советский эволюционист и историк науки, педагог.
 Завадский, Леонид Васильевич (1947—1994) — криминальный авторитет.
 
 Завадский, Норберт Болеславович (1862—1943) — советский физик и педагог.
 Завадский, Сильвестр (1921—1999) — польский юрист, министр юстиции.
 Завадский, Эдвальд Абрамович (1927—2005) — советский и украинский физик.
 
 Завадский, Юрий Александрович (1894—1977) — советский актёр и театральный режиссёр, педагог.



Двойные фамилии 
 Кнаке-Завадский, Станислав (1858—1930) — польский актёр, режиссёр, сценарист и педагог.
 Завадский-Краснопольский, Андрей Кириллович (1841—1889) — русский писатель и географ.